Гмырино — топоним в Псковской области России

 Гмырино — деревня в Струго-Красненском районе, входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».
 Гмырино — бывшая деревня в Назимовской волости, теперь урочище. Координаты: 56°25’23"N 31°7’26"E